Giulio Firmico Materno – scrittore latino
Firmico – cratere lunare